Karl Hauck ist der Name folgender Personen:

* Karl Hauck (Archivar) (1868–nach 1942), deutscher Archivar und Historiker  
 Karl Hauck (Mediävist) (1916–2007), deutscher Historiker
 Karl Wilhelm Theodor Hauck († 1848), deutscher Müller und Politiker